Mastro – variante di maestro
Mastro – abbreviazione per libro mastro
Mastro – operaio specializzato
Mastro – abile artigiano